Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом.  Главачкова грала в парі з Чжен Цзє, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Кіміко Дате і Барбора Стрицова. Градецька грала в парі з Міхаеллою Крайчек, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі їх перемогли Заріна Діяс і Сюй Іфань.
Катерина Макарова і Олена Весніна виграли свій другий титул Великого шолома разом, у фіналі перемігши пару Мартіна Хінгіс і Флавія Пеннетта з рахунком 2–6, 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw

Жінки, парний розряд
US Open, жінки, парний розряд
2014 у жіночому тенісі
2014 в американському спорті